Giardini ima više značenja:
 Giardini, Campobasso
 Giardini, Cosenza
 Giardini, Vicenza